Das Goldene Tor oder Das goldene Tor steht für:

 Das Goldene Tor (Zeitschrift),  Literaturzeitschrift (1946–1951)
 Das goldene Tor (Hold Back the Dawn), US-amerikanischer Film von Mitchell Leisen (1941)
 Das goldene Tor (Sage), Schweizer Sage

Romane:
 Das goldene Tor (Speckmann) von Diedrich Speckmann (1907)
 Das goldene Tor (Velsen) von Dorothee von Velsen (1939)

Siehe auch:
 Goldenes Tor